Hulls oder Hülls ist der Familienname folgender Personen:

 Georgia Hulls (* 1999), neuseeländische Sprinterin
 Johann Heinrich Hülls (1581–1649), auch: Johannes Henricus Hüllß, Hüls von Rathsberg und andere Namenskombinationen, deutscher Jurist, Defendent an der Universität Basel und Ratskonsulent in Nürnberg
 Jonathan Hulls (1699–1758), englischer Erfinder eines mittels einer Dampfmaschine angetriebenen Schleppschiffs

Siehe auch:
 Huls
 Hüls
 Hülss